

Municípios espanhóis 
Villarreal de Huerva — na província de Saragoça
Vila-real — na província de Castelló
Legutio — na província de Álava; Villarreal de Álava em espanhol
Urretxu — na província de Guipúscoa; Villarreal de Urrechua em espanhol

Outros usos 
Vila Real (Olivença) — aldeia espanhola de facto; Villarreal em espanhol
Villarreal Club de Fútbol — clube de futebol espanhol
22840 Villarreal — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos